Tonantins kan syfta på:

Brasilien 

 Tonantins (kommun), Amazonas, 
 Tonantins (ort), Amazonas,